Leesburg può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:

Leesburg, nello stato dell'Alabama
Leesburg, nello stato della Florida
Leesburg, nello stato della Georgia
Leesburg, nello stato dell'Indiana
Leesburg, nello stato del Kentucky
Leesburg, nello stato dell'Ohio
Leesburg, nello stato della Virginia
Leesburg, nello stato del Texas